Владимир Сергеевич Германенко (род. 22 февраля 1944) — российский политик, член Совета Федерации (2001—2008).

Биография 
Родился 22 февраля 1944 года в селе Вертеевка Харьковской области.

Окончил Харьковский электромеханический техникум транспортного строительства, Омский институт инженеров железнодорожного транспорта, Академию общественных наук при ЦК КПСС. В 1962 году начал работать монтёром, далее стал бригадиром, потом строймастером и техником-нормировщиком, прорабом. Являлся главным инженером на строительно-монтажном поезде № 9 Министерства транспортного строительства СССР в Барнауле, в 1968 году назначен главным инженером, начальником Барнаульского эксплуатационно-технического узла связи, в 1969 году — заместителем начальника Алтайского краевого производственно-технического управления связи. В 1977 году возглавил трест «Алтайсельэлектросетьстрой», в 1980 — управление жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета Алтайского краевого совета. С 1984 по 1991 год занимал должность заместителя председателя крайисполкома, затем — заместителя, а с марта 1995 года — первого заместителя главы администрации Алтайского края.

20 декабря 2001 года Алтайское краевое законодательное собрание утвердило Германенко в должности члена Совета Федерации — представителя исполнительного органа государственной власти края.

27 мая 2004 года законодательное собрание проголосовало за наделение Германенко полномочиями члена Совета Федерации — представителя законодательной власти (ранее губернатора Сурикова во главе краевой администрации сменил Михаил Евдокимов).

9 июня 2004 года Совет Федерации постановлением № 161-СФ досрочно прекратил с 14 марта 2004 года полномочия Германенко как члена Совета Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти.

29 декабря 2008 года полномочия Германенко прекращены Советом Федерации.

В 2015 году избран в совет Алтайкапиталбанка.

Награды и отличия 
 орден Трудового Красного Знамени
 орден «Знак Почёта»
 Заслуженный строитель РФ
 медаль «Ветеран труда»
 медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 почётный знак Совета Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма»
 Орден «За заслуги перед Алтайским краем» II степени (2019)

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники ОмГУПС
Выпускники Академии общественных наук при ЦК КПСС
Инженеры РСФСР
Кандидаты технических наук
Заслуженные строители Российской Федерации
Депутаты Алтайского краевого совета
Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания
Члены Совета Федерации России (с 2000)
Заместители глав субъектов Российской Федерации